Wehrbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wehrbach (Langenpreising), Ortsteil der Gemeinde Langenpreising, Landkreis Erding, Bayern
 Wehrbach (Paunzhausen), Ortsteil der Gemeinde Paunzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Wehrbach (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortsteil von Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Gewässername:
 Oberer Wehrbach, rechter Abzweig vom Schwabinger Bach und linker Zufluss des Oberstjägermeisterbach in der Hirschau von Schwabing, kreisfreies München, Bayern
 Unterer Wehrbach, rechter Abzweig vom Oberstjägermeisterbach und linker Zufluss der Isar in der Hirschau von Schwabing, kreisfreies München, Bayern

 Wehrbach (Amper), indirekter rechter Zufluss der Amper im Mähmoos von Inkofen, Gemeinde Haag an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Wehrbach (Bottwar), linker Zufluss der Bottwar in Kleinbottwar, Gemeinde Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Wehrbach (Elzbach), am Unterlauf auch Greinbach, rechter Zufluss des Elzbachs oder der Elz zwischen Retterath und Lirstal, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Wehrbach (Farnbach), rechter Zufluss des Farnbachs (zur Großen Taffa) bei Grub, Markt Irnfritz-Messern, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Wehrbach (Henschbach), linker Zufluss des Henschbachs oder Steinbachs (zum Glan) bei Quirnbach/Pfalz, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Wehrbach (Isar) – siehe oben → Unterer Wehrbach
 Wehrbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter in Owen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Wehrbach, anderer Name des Kettenbachs oder (tschechisch) Větší Vltavice, rechter Zufluss der Moldau im Mühlviertel, Oberösterreich, und Böhmen
 Wehrbach (Nidda), linker Zufluss der Nidda bei Staden (Florstadt), Wetteraukreis, Hessen
 Wehrbach (Oberstjägermeisterbach) – siehe oben → Oberer Wehrbach
 Wehrbach (Reidenbach), linker Zufluss des Reidenbachs oder Thalsbachs (zur Nahe) in Oberreidenbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Wehrbach (Röhrlgraben), versickernder Bach im Einzugsgebiet des Wildwassergrabens (als Röhrlgraben zum Oberlauf Verlorener Bach der Friedberger Ach) bis etwa Pürgen, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Wehrbach (Saßbach), linker Zulauf des Saßbachs bei Siebing, Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Wehrbach (Sickersbach), rechter Oberlauf des Sickersbachs bis Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Wehrbach (Sulzbach), linker Zulauf des Sulzbachs bei Dirnbach, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Wehrbach, Oberlaufname bis zur Siedlung um den Teutoburger Weg von Schloß Holte-Stukenbrock des Wapelbachs, linker Zufluss der Dalke bei Gütersloh, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Wehrbach (Weitenbach), linker Zufluss des Weitenbachs bei Am Schuß, Markt Weiten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Wehrbach (Wied), rechter Zufluss der Wied gegenüber Waldbreitbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Weerbach
 Wehrbächle, rechter Zufluss der Fichtenberger Rot gegenüber der Rösersmühle, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wehrgraben
 Werbach